Allerheiligst Hart van Jezuskerk (De Noord), een rooms-katholieke kerk in De Noord bij Heerhugowaard
 Allerheiligst Hart van Jezuskerk (Rotterdam), een voormalige rooms-katholieke kerk in Rotterdam